Еле́на Ви́кторовна Евте́ева (род. 14 марта 1947, Ленинград, РСФСР, СССР) — советская российская балерина, балетный педагог. Народная артистка РСФСР (1991).

Биография 
Елена Викторовна Евтеева родилась 14 марта 1947 года в Ленинграде (ныне —  Санкт-Петербург).  Поступила в Ленинградское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой, которое окончила в 1966 году по классу Л. М. Тюнтиной.

В 1966—1993 годах в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова  (с 1992 года — Мариинском театре) исполняла обширный классический и современный репертуар: Одетта-Одиллия в балете «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, Никия в балете «Баядерка» Л. Минкуса, Жизель в одноимённом балете на музыку А. Адана, Сильфида в одноимённом балете на музыку Х. С. Лёвенскьольда, Мария в балете «Бахчисарайский фонтан»  Б. Асафьева и Джульетта «Ромео и Джульетта», Фригия в балете «Спартак» А. И. Хачатуряна (хореография Л. В. Якобсона), Ширин в балете «Легенда о любви» А. Д. Меликова (хореография Ю. Н. Григоровича), и другие.

Елена Евтеева стала первой исполнительницей партии Терезины в классическом балете  «Неаполь, или Рыбак и его невеста» на музыку Н. В. Гаде, Э. М. Э. Хельстеда, Х. С. Паулли и Х. К. Лумбю, хореография А. Бурнонвиля, а также партий современного репертуара: в 1970 году —  Офелия в балете «Гамлет» Н. П. Червинского, хореография К. М. Сергеева, в 1984 году —  Жена Мавра в балете «Павана мавра» на музыку Г. Пёрселла, хореография Х. Лимона, и других.

Снималась в фильмах-балетах «Лебединое озеро» (1968), «Павана мавра» (1985),  и других.

После того, как в 1984 году  окончила отделение балетмейстеров-репетиторов Ленинградской консерватории, занимается  преподавательской деятельностью. С 1993 по 1999 годы преподавала классический танец в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, где среди её учениц были Светлана Захарова и Дарья Павленко. С 1993 года по настоящее время  — педагог-репетитор в Мариинском театре, в котором под её руководством готовит свои партии Оксана Скорик и некоторые другие танцовщицы.

Творчество

Балетные партии 
 «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, хореография М. И. Петипа, Л. И. Иванова в редакции К. М. Сергеева — Одетта-Одиллия
 «Спящая красавица» П. И. Чайковского — Аврора, Принцесса Флорина, Белая Кошечка
 «Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. И. Петипа — Никия
 «Жизель» А. Адана — Жизель
 «Корсар» А. Адана — Медора
 «Сильфида» Х. С. Лёвенскьольда — Сильфида
 «Шопениана» на музыку Ф. Шопена  — Сильфида
 «Эсмеральда» Ц. Пуни,  хореография М. И. Петипа — Эсмеральда
 «Па-де-катр», одноактный балет на музыку Ц. Пуни, хореография А. Долина — Фанни Черрито
 Па-де-де из балета «Бабочка»  на музыку Ж. Оффенбаха, хореография П. Лакотта по М. Тальони  — Фарфалла (Бабочка)
 «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева, хореография Л. М. Лавровского — Мария
 «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева, хореография Л. М. Лавровского — Джульетта
 «Золушка» С. С. Прокофьева, хореография К. М. Сергеева — Золушка
 «Спартак» А. И. Хачатуряна, хореография Л. В. Якобсона — Фригия, Менада
 «Легенда о любви» А. Д. Меликова, хореография Ю. Н. Григоровича — Ширин
 «Каменный цветок» С. С. Прокофьева,  хореография Ю. Н. Григоровича — Катерина
 «Сотворение мира» А. П. Петрова, хореография Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва — Ева
 «Пушкин» А. П. Петрова, хореография Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва — Наталья Николаевна
 «Ленинградская симфония» Д. Д. Шостаковича,  хореография И. Д. Бельского — Девушка
 «Икар» С. М. Слонимского — Птица-мечта
 «Асият» («Горянка») М. М. Кажлаева, хореография О. М. Виноградова — Асият
 «Собор Парижской богоматери» М. Жарра, хореография Р. Пети — Эсмеральда
 Первая исполнительница
 «Неаполь, или Рыбак и его невеста» на музыку Н. В. Гаде, Э. М. Э. Хельстеда, Х. С. Паулли и Х. К. Лумбю, хореография А. Бурнонвиля — Терезина
 1967 —  «Страна чудес» И. Шварца, хореография Л. В. Якобсона — Девица-краса
 1969 —  «Щелкунчик» П. И. Чайковского, хореография И. А. Чернышёва (Одесский театр) — Маша
 1969 — «Волынщик из Стракониц», хореография В. С. Катаева и А. Г. Лившиц — Доротка
 1970 — «Гамлет» Н. П. Червинского, хореография К. М. Сергеева — Офелия
 1976 — «Левша» Б. А. Александрова, хореография К. М. Сергеева — Дуняша
 1982 — «Страница прошлого»,  хореография Д. А. Брянцева — Подруга солдата
 1983 — хореографическая  миниатюра «Офелия»,  «Вечер современной хореографии», хореография Д. А. Брянцева
 1984 — «Павана мавра» на музыку Г. Пёрселла, хореография Х. Лимона в редакции Н. Рыженко (оперная студия Музыкального театра Ленинградской государственной консерватории им. Римского-Корсакова) — Жена Мавра
 дуэт из балета «Онегин» на музыку П. И. Чайковского, хореография Дж. Кренко —  Татьяна (оперная студия Музыкального театра Ленинградской государственной консерватории им. Римского-Корсакова)
 «Витязь в тигровой шкуре» А. Д. Мачавариани, хореография О. М. Виноградова — царица Тинатин
 Концертное исполнение
 1983 —  одноактный балет «Ночь просветления» на музыку А. Шёнберга, хореография Р. Ю. Вагабова — Солистка

Фильмография 
 1968 — «Лебединое озеро» — Одетта-Одиллия (фильм-балет, «Лентелефильм», партнёры — Джон Марковский (Зигфрид), Махмуд Эсамбаев (Ротбардт))
 1968  —  «Па-де-катр»  Ц. Пуни, хореография А. Долина, исполнители:  Елена Евтеева (Фанни Черрито),  Габриэла Комлева (Карлотта Гризи), Любовь Галинская (Мария Тальони),  Людмила Ковалёва (Люсиль Гран) (чёрно-белый)
 1968 —  «Вариации на темы рококо» (хореография Б. Эйфмана, телефильм-концерт)
 1968 —  «Город и песня» («Ленфильм»,  музыкальный фильм, партнёр — Михаил Барышников)
 1970 — «Сказ о холопе Никишке» («Лентелефильм»,  экранизация балета на музыку М. Х. Камилова, хореография К. А. Ласкари — Лада (партнёр — Михаил Барышников (Никишка))
 1982 — «Па-де-катр» Ц. Пуни, хореография А. Долина, исполнители:  Ирина Колпакова (Карлотта Гризи), Галина Мезенцева (Мария Тальони), Габриэла Комлева (Люсиль Гран), Елена Евтеева (Фанни Черрито) (цветной)
 1985 —  «Павана мавра»  — Жена Мавра  (фильм-балет, «Лентелефильм», партнёр — Никита Долгушин (Мавр))

Награды и звания 
 1970 — 2-я премия на Международном конкурсе артистов балета в Варне
 1974 — Заслуженная артистка РСФСР
 1991 — Народная артистка РСФСР
 Премия имени Анны Павловой (Париж)
 1983 — Орден Дружбы народов
 2009 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Библиография

Ссылки 
 Страница на сайте Мариинского театра
 Балет: энциклопедия. Гл. ред. Ю. Н. Григорович. М.: Советская энциклопедия, 1981.
 Русский балет. Энциклопедия. БРЭ, "Согласие", 1997.
 «Сижу и пишу» — Балет Кировского театра 1970-х — 80-х годов. Елена Евтеева
 Е. Евтеева на сайте «История танцев»
 Е. Евтеева на сайте «Биографии деятелей балета»
 Фотографии Е. Евтеевой на сайте «Мастера музыкального театра»
 Фотографии Е. Евтеевой на сайте The Ballerina Gallery
 

Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Выпускники балетмейстерского отделения Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели академии русского балета имени А. Я. Вагановой